Південне кладовище в Донецьку
 Південне кладовище у Святошинському районі Києва
 Південне кладовище в Лейпцигу
 Південне кладовище в Новосибірську
 Південне кладовище в Санкт-Петербурзі
 Південне кладовище в Томську
 Південне кладовище в Уфі